Palliatif désigne :

 Palliatif ou workaround, notion d'informatique ;
 Soins palliatifs, notion médicale.

Homonymie